Monodidymaria är ett släkte av svampar. Monodidymaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monodidymaria